Cet article présente les personnages du manga JoJo's Bizarre Adventure.

Phantom Blood

Battle Tendency

Stardust Crusaders

Diamond is Unbreakable

Golden Wind

Stone Ocean

Steel Ball Run

JoJolion 

JoJo's Bizarre Adventure